Dubyago ist ein Einschlagkrater am östlichen Rand der Mondvorderseite zwischen Mare Spumans im Südwesten und Mare Undarum im Norden.
Der Kraterrand ist unregelmäßig und der Kraterboden ist relativ eben.

Der Krater wurde 1964 von der IAU nach dem russischen Astronomen Dmitri Iwanowitsch Dubjago und dessen Sohn Alexander Dmitrijewitsch Dubjago offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Dubyago auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)